

Patronymie 

 Charles Avery Dunning (1885-1958), homme politique canadien ; 
 Debbe Dunning  (née en 1966-), actrice américaine ;
 George Dunning (1920-1979), réalisateur, animateur et producteur canadien ;
 Jake Dunning (né en 1988), joueur de baseball américain ;
 John Dunning (1731-1783), jurisconsulte britannique ;
 John Dunning (né en 1942), écrivain américain de non-fiction et de romans policiers ;
 John D. Dunning (1916-1991), monteur américain ;
 John Harry Dunning (1927-2009), économiste britannique ;
 Matt Dunning (né en 1978), joueur de rugby à XV australien ;
 Nick Dunning (né en 1959), acteur irlandais.

Toponymie 

 Dunning (Chicago) ;
 Dunning (Nebraska).

Varia 
 Effet Dunning-Kruger, type de biais cognitif.